Yulia Lavrenchuk, née le  à Kiev, est une patineuse artistique ukrainienne.

Elle remporte la médaille de bronze des Championnats d'Europe de patinage artistique 1997 à Paris.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique ukrainienne 
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en mai 1978
Naissance à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine